Partit de la Pau i la Democràcia (del nom en turc Barış ve Demokrasi Partisi), partit polític kurd de Turquia
 Partit Burgès Democràtic (BDP/PBD) (del nom en alemany Bürgerlich-Demokratische Partei), partit polític de Suïssa
 Botswana Democratic Party, partit polític de Botswana
 Borsa de Porto, borsa de valors de Porto (Portugal), integrada posteriorment a l'Euronext Lisboa
 Boogie Down Productions, grup de música rap de Nova York